Тим может означать:

Топоним 
 Тим — посёлок городского типа в Курской области.
 Тим — село Должанского района Орловской области.
 Тим — река в Курской и Орловской областях.
 Тим () — река в Великобритании.

Фамилия

Аббревиатура 
 ТиМ (ТИМ, с 1926 года — ГосТиМ, ГОСТИМ) — аббревиатура Театра имени Мейерхольда.
 ТИМ — термин из соционики.

Прочее 
 «Тим» — мультипликационный фильм.
 «Тим» — фильм (Австралия, 1979).
 Тим — теплоизоляционный материал.

См. также 
 Новый Тим
 Старый Тим
 Тимм
 Tim